Dobrocin (Małdyty), localité de la voïvodie de Varmie-Mazurie.
 Dobrocin, localité de la voïvodie de Basse-Silésie.